<noinclude>

Josephine Florens  22 сентября 1988 , Одесса, Украина — современная художница в технике масляной живописи.

Биография 
Josephine Florens украинская художница- живописец. Родилась в семье библиографа Сагун (Хандожко) Надежды Яковлевны и военнослужащего Сагун Николая Васильевича в городе Одесса, Украина. С детства увлекалась рисованием и живописью. С пятилетнего возраста в течении шести лет была активным членом Ассоциации гайдов Украины, окончила Одесскую национальную юридическую академию и получила степень магистра (гражданское право), окончила Одесский международный гуманитарный университет и получила степень магистра (международное право). Обучалась основам живописи индивидуально в школе живописи «Арт-Ра» в городе Одесса, Украина. По окончании обучения начала профессиональную деятельность в сфере живописи и работы с масляными красками. Является членом Союза маринистов города Одессы, член Национальной ассоциации художников и скульпторов Украины, почетный член Союза поэтов и писателей мира . Свой стиль живописи называет современный винтаж .

Проживает и продолжает свою международную творческую деятельность в Германии из-за войны в Украине .

Личная жизнь 
Замужем, муж Алексей Клименко — бизнесмен, двое детей: Аркадий (род. 04 августа 2012), Розалия (род. 10 января 2015)

Награды 
«Golden time talent United Kingdom», 1st place in the painting category, 2020

«Battle of genres Art», 2020 , laureate 1 degree

«My Big Family Ukraine», 2021, laureate of the award, 1st place.

«Crystal star Prague», 2020, 1st prize

«Constellation Ukraine», 2020, 1st place

«Gold planet festival», 2021, 1st place

«International Festival-Competition of Arts Christmas Star», 2020, Laureate Prix

Творческая деятельность

Персональные шоу / выставки

Групповые выставки / арт фестивали 
 «Carving towards the future», June 27, 2021

«11th seascapes art exhibition», October 2021

«Dreams of Roses», 2021

«Seasons», December 2020

«Gravity», February 24, 2021

«Winter 2», December 1, 2020

«Birthday of the city of Odessa», September 2020

«Exhibition dedicated to the memory of Gogol», 2020

«The way», January 2022

«Memory», August 2021

«Artist’s Day», October 2020

«Music of subtle spheres», November 2021

«Art march for the health of the planet earth», September 2020

International Exhibition of Arts «Scarlet Sails» etc.

Галерея живописи

Ссылки на интервью и публикации в СМИ 
https://issuu.com/coolpeople/docs/business_woman_56

https://josephineflorens.com/

https://ru.culturallyarts.com/indiv-interviews-18/josephine-florens

https://medium.com/@sarahkilgallon/after-fleeing-ukraine-one-womans-story-3694f4c79c7d

https://dumskaya.net/news/dushi-gogolya-i-veselyy-elf-ili-kak-odesskaya-hu-138974/

https://nahsu.com.ua/ru/artists/443

http://mokonshu.art/en/artists-stories-en/josephine-florens/

https://www.occhicontemporary.art/cop26artistjosephineflorens

https://www.loupeart.com/stream/artist/josephine-florens?present=true&showQrCode=true

https://sunsea.com.ua/ru/news/179-josephine-florens-na-obkladinci-vipusku-nju-jorkskogo-zhurnalu-the-asset-times.html

http://vo.od.ua/rubrics/kultura/46044.php

https://www.youtube.com/watch?v=1FG8ZBXwFnU

http://porto-fr.odessa.ua/index.php?art_num=art022&year=2021&nnumb=08

Примечания 

Художницы XXI века Художники Одессы Художники Украины